Frauengraben ist ein Gewässername:

 Frauengraben (Große Vils), linker Zufluss der Großen Vils gegenüber Reschen, Stadt Vilsbiburg, Landkreis Landshut, Bayern
 Frauengraben (Main), rechter Zufluss des Mains bei Ottendorf, Gemeinde Gädheim, Landkreis Haßberge, Bayern
 Frauengraben (Sulz), rechter Zufluss der Sulz (zur Altmühl) nach Mittelricht, Gemeinde Berngau an der Gemeindegrenze zur Stadt Freystadt, beide im Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz, Bayern

Frauengraben ist der Ortsname von:
 Frauengraben (Gemeinde Lannach), Ortsteil von Lannach, Bezirk Deutschlandsberg, Steiermark

Siehe auch:
 Frauenbach
 Frauenberggraben, südwestlicher Zufluss des Überlinger Sees (Teil des Bodensees) in Bodman, Gemeinde Bodman-Ludwigshafen, Landkreis Konstanz, Baden-Württemberg
 Frauengrab